Джон Линдли (; род. 17 ноября 1951, Нью-Йорк) — американский кинооператор.

Биография 
Родился 17 ноября 1951 года в городе Нью-Йорк, США. Учился в киношколе Нью-Йоркского университета. Работать кинооператором начинал на съёмках телефильмов и сериалов. В 1999 году был номинирован на премию «Спутник» за лучшую операторскую работу в фильме «Плезантвиль». В 2014 году стал лауретом премии Американского общества кинооператоров за операторскую работу в пилотной серии сериала «Манхэттен».

Член Американского общества кинооператоров с 1999 года.

Избранная фильмография 

  — Отчим / The Stepfather (реж. Джозеф Рубен)
  — Вымогательство / Shakedown (реж. Джеймс Гликенхаус)
  — Змей и радуга / The Serpent And The Rainbow (реж. Уэс Крэйвен)
  — Поле его мечты / Field of Dreams (реж. Фил Олден Робинсон)
  — Отец невесты / Father Of The Bride (реж. Чарльз Шайер)
  — В постели с врагом / Sleeping With The Enemy (реж. Джозеф Рубен)
  — Тихушники / Sneakers (реж. Фил Олден Робинсон)
  — Добрый сынок / The Good Son (реж. Джозеф Рубен)
  — Я люблю неприятности / I Love Trouble (реж. Чарльз Шайер)
  — Денежный поезд / Money Train (реж. Джозеф Рубен)
  — Майкл / Michael (реж. Нора Эфрон)
  — Плезантвиль / Pleasantville (реж. Гэри Росс)
  — Вам письмо / You’ve Got Mail (реж. Нора Эфрон)
  — Счастливые номера / Lucky Numbers (реж. Нора Эфрон)
  — Цена страха / The Sum of All Fears (реж. Фил Олден Робинсон)
  — Земное ядро: Бросок в преисподнюю / The Core (реж. Джон Эмиел)
  — Последний кадр / The Last Shot (реж. Джефф Натансон)
  — Колдунья / Bewitched (реж. Нора Эфрон)
  — Кошки-мышки / Catch and Release (реж. Сюзанна Грант)
  — Кто вы, мистер Брукс? / Mr. Brooks (реж. Брюс Эванс)
  — Запретная дорога / Reservation Road (реж. Терри Джордж)
  — Представь себе / Imagine That (реж. Кэри Киркпатрик)
  — Легион / Legion (реж. Скотт Чарльз Стюарт)
  — Последняя песня / The Last Song (реж. Джули Энн Робинсон)
  — Манхэттен / Manhattan (2 серии, реж. Томас Шламме)
  — Святой Винсент / St. Vincent (реж. Теодор Мелфи)
  — Кто наш папа, чувак? / Bastards (реж. Лоуренс Шер)
  — Электрические сны Филипа К. Дика / Philip K. Dick’s Electric Dreams (2 серии, реж. Майкл Диннер, Питер Хортон)
  — Хитрость / Deception (1 серия, реж. Дэвид Наттер)

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров